

Pessoas
Shinta Nojiri

Localidades
Nojiri (Miyazaki)

Outros
3008 Nojiri

Desambiguação